Эмин Махмудов:
 Махмудов, Эмин Джабраил оглы (род. 1992) — российский и азербайджанский футболист.
 Махмудов, Эмин Касим Али-оглы (1925—2000) — азербайджанский советский писатель-фантаст, переводчик, редактор.
 Махмудов, Эмин Сабит оглы (Эмин Сабитоглу; 1937—2001) — азербайджанский композитор.
 Махмудов, Эмин (азербайджанский футболист) (род. неизвестно) — азербайджанский футболист конца 1990-х, начала 2000-х годов.